Belfair ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belfair (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Belfair (Mason County, Washington)
 Belfair Crossroads, im Prince William County, Virginia

Sonstiges:
 Belfair State Park, Park im Mason County, Washington